Streb steht für:

 Streb (Bergbau), Abbauort im Kohlebergbau

Streb ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Streb (* 1979), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ferdinand Streb (1907–1970), Hamburger Architekt
 Jochen Streb (* 1966), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Josef Streb (1912–1986), deutscher Fußballspieler
 Rita Streb-Hesse (1945–2020), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Uwe Streb (* 1963), deutscher Eisschnellläufer